Ebogo peut désigner :

Patronyme
 Jean Thierry Ebogo, un religieux camerounais.

Toponyme
 Ebogo, un village du Cameroun, dans la commune d'Esse
 Ebogo, un village du Cameroun, dans la commune de Mengueme
 Ebogo, un village du Cameroun, dans la commune de Sa'a

Homonymie de localités